

Hydronymes 
Wairoa () est le nom de plusieurs cours d'eau de la Nouvelle-Zélande :
  le fleuve Wairoa qui coule en direction du sud sur , dans l'arrière-pays de la région côtière orientale de l'île du Nord ;
 le fleuve Wairoa de la région d'Auckland dans l'île du Nord ;
 le fleuve Wairoa la région de la baie de l'Abondance dans l'île du Nord ;
 le fleuve Wairoa de la péninsule de Northland dans le nord de l'île du Nord ;
 la rivière Wairoa de Tasman, un cours d'eau du nord de l'île du Sud ;
.

Toponyme  
  Wairoa est une ville de la région de Hawke's Bay, sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. C'est la ville la plus septentrionale de Hawke's Bay, située sur la côte nord de la baie à l'embouchure du fleuve Wairoa, à l'ouest de la péninsule Mahia.

Homonymie d'hydronyme